Ein Augenblick Freiheit steht für:

 Ein Augenblick Freiheit (1969), bulgarisches Filmdrama von Ivanka Grybcheva und Petar Kaishev
 Ein Augenblick Freiheit (2008), internationales Filmdrama von Arash T. Riahi